tico-tico peut designer : 
 Tico-Tico, le surnom du joueur de foot mozanbicain Manuel Bucuane
 Tico-Tico no Fubá, le choro brésilien créé par Zequinha de Abreu en 1917.